Université Mohammed-V de Rabat
 Université Mohammed V - Agdal
 Université Mohammed V - Souissi